Helping Mother – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Helping Mother – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber